Бен Уоллес:
 Уоллес, Бен (род. 1970) — министр обороны Великобритании.
 Уоллес, Бен (род. 1974) — американский баскетболист.